David Copperfield (boek), een roman, in 1849 geschreven door Charles Dickens
 David Copperfield (illusionist), een Joods-Amerikaans illusionist
 David Copperfield (popgroep), een Nederlandse popgroep begin jaren 70 rond de Lochemse zanger Ap Daalmeijer
 films:
 David Copperfield (1911), een Amerikaanse stomme kortfilm uit 1911, geregisseerd door Theodore Marston
 David Copperfield (1913), een Britse stomme film uit 1913, geregisseerd door Thomas Bentley
 David Copperfield (1922), een Deense film uit 1922, geregisseerd door A.W. Sandberg
 David Copperfield (1935), een Amerikaanse film uit 1935, geregisseerd door George Cukor
 David Copperfield (1969), een Brits-Amerikaanse film uit 1969, geregisseerd door Delbert Mann
 David Copperfield (1983), een Australische animatiefilm uit 1983
 David Copperfield (1993), een Canadees-Franse televisie-animatiefilm uit 1993, geregisseerd door Don Arioli
 David Copperfield (1999), een Britse televisiefilm (2-delige miniserie) uit 1999 met Daniel Radcliffe, geregisseerd door Simon Curtis
 David Copperfield (2000), een Amerikaanse televisiefilm uit 2000, geregisseerd door Peter Medak
 David Copperfield (2009), een Italiaanse televisiefilm (2-delige miniserie) uit 2009, geregisseerd door Ambrogio Lo Giudice
 televisieseries:
 David Copperfield (televisieserie uit 1956), een 13-delige Britse televisieserie uit 1956 met Robert Hardy
 David Copperfield (televisieserie uit 1965), een 8-delige Italiaanse televisieserie uit 1965–1966 met Giancarlo Giannini
 David Copperfield (televisieserie uit 1966), een 13-delige Britse televisieserie uit 1966 met Ian McKellen
 David Copperfield (televisieserie uit 1974), een 6-delige Britse televisieserie uit 1974–1975 met David Yelland
 David Copperfield (televisieserie uit 1986), een 10-delige Britse televisieserie uit 1986 met Colin Hurley